Раскатихинский сельсовет

Курганская область 
 Раскатихинский сельсовет Притобольного района

Свердловская область 
 Раскатихинский сельсовет Алапаевского района (упразднён в 2017 году)